Il singolare dell'Open 13 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Thomas Enqvist.

Thomas Enqvist ha battuto in finale Nicolas Escudé 6-7 (4-7), 6-3, 6-1.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (quarti)
  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Sébastien Grosjean (quarti)
  Thomas Johansson (primo turno)

 Younes El Aynaoui (primo turno) 
 Hicham Arazi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2002
ATP Tour 2002